9-й чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин прошёл с 24 августа по 1 сентября 2013 года в городе Ипох (Малайзия). В турнире приняло участие 8 сборных.

Чемпионами стала в 4-й раз в своей истории сборная Южной Кореи, победив в финале сборную Индии со счётом 4:3. Бронзовым призёром стала сборная Пакистана, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Малайзии со счётом 3:1.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в чемпионате мира 2014. Путёвку на чемпионат получала одна команда — победитель турнира; соответственно, её получила сборная Южной Кореи.

Результаты игр 
Расписание матчей было объявлено ФИХ 13 августа 2013 года.

Время начала матчей указано по UTC+08:00

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Награды

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 2013

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2013
Спорт в Малайзии в 2013 году
Чемпионаты Азии в Малайзии
Международные соревнования по хоккею на траве в Малайзии
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года
Чемпионаты Азии в 2013 году